BKI peut faire référence à :
  ;
 Bijdragen Koninklijk Instituut ou Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, un journal néerlandais traitant de l'Asie du Sud-Est.